Свен Юханссон:
 Юханссон, Свен (1912—1953) — шведский гребец на байдарках, олимпийский чемпион 1936 года
 Юханссон, Свен (fl. 1980) — шведский стрелок, бронзовый призёр Летних Олимпийских игр 1980 года
 Юханссон, Свен Улоф Гуннар, он же Тумба, Свен (1931—2011) — шведский спортсмен, занимавшийся хоккеем с шайбой, футболом и гольфом.